Perley Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Perley Island, Nunavut (Hudson Bay), ö, 
 Perley Island, Nunavut (Queen Elizabeth Islands), ö,